Патти (значения) — многозначный термин:

Топоним 
 Патти — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, в провинции Мессина.

Фамилия 

 Патти, Аделина (1843—1919) — итальянская певица (колоратурное сопрано); сестра Амелии и Карлотты Патти.
  (1831—1915) — итальянская оперная певица; сестра Аделины и Карлотты Патти.
 Патти, Бадж (род. 1924) — американский теннисист, первая ракетка мира в 1950 году.
 Патти, Карлотта (1835—1889)— итальянская оперная певица; сестра Аделины и Амелии Патти.
  (1800–1869) — сицилийский певец-тенор; отец певиц Аделины, Амелии и Карлотты Патти, муж певицы  (1810–1870).
 Патти, Элси (1876—1975) — американская художница-миниатюрист.
 Патти, Эрколе (1903—1976) — итальянский писатель, сценарист, актёр, журналист.

Имя 
 Пейдж, Патти (1927—2013) — американская певица.

См. также 
 
 Пати
 PuTTY
 Паттисон